Trifosfat de citidina, un nucleòtid biològic abreujat com a CTP
 Computer To Plate